Det følgende er en oversigt over de 26 stationer på Odense Letbane, som forventes åbnet i maj 2022.

Stationer 

Odense Letbane